Ki-Jana est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Ki-Jana Carter (né en 1973), joueur américain de football
Ki-Jana Hoever (né en 2002), joueur néerlandais de football

Voir aussi

Homonymie de prénom